Хлыст — многозначное слово.
 Хлыст — вспомогательное средство управления лошадью.
 Хлыст — обозначение очищенного ствола дерева в лесозаготовках.
 Хлыст — отрезок какого-либо материала.
 Хлыст — ствол дерева, отделённый в процессе лесозаготовительных работ от корневой части и зачищенный от сучьев.

См. также 
 Хлысты (значения)

Примечания